Pesadelo - uma agitação ou opressão que se dá durante o sono
Pesadelo (revista em quadrinhos) - revista em quadrinhos de terror brasileira
Pesadelo (Marvel Comics) - um personagem da Marvel

Veja também
Nightmare

Desambiguação